Municipio de Townsend puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Townsend (condado de Huron, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Townsend (condado de Sandusky, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Sandusky.